Монтанье-наскапи — многозначный термин.

 Монтанье-наскапи (инну) — одна из двух основных субэтнических групп индейского племени инну
 Монтанье-наскапи (язык) — язык канадских индейцев инну